Кочедык (также свайка) — плоское изогнутое шило для плетения лаптей.

Встречались как металлические, так и костяные кочедыки, последние изготавливались из расщеплённых костей животных и наблюдались, в частности, у литовцев Свенцянского уезда Виленской губернии. Кочедык также использовался для изготовления других предметов из луба, a также для сдирания коры с деревьев. Стальные кочедыки, встречавшиеся у украинцев, использовались также в качестве кресала для высекания огня.

Кочедык имеет древнюю историю: известны кочедыки каменного века. Исторически кочедык являлся одним из наиболее распространённых орудий труда.

Этимология 
Правописание слова имеет много вариантов (кочетык, кочеток, коточиг, коточик), исследователи затрудняются в определении этимологии слова, но его славянское происхождение бесспорно. О. Ягинцева описывает позиции М. Фасмера, Г. А. Ильинского, Н. В. Горяева, А. Г. Преображенского и предлагает два варианта вывода в зависимости от использованного варианта слова:
 кочетыга — от кочет (в одном из значений — крюк);
 коточига — от кот (в значении «плести») и чига (по мнению Ягинцевой, возможно значение «чурка, деревянная ручка»).

Ягинцева считает слово «русской инновацией».

Примечания

Литература 
 

Сапожные инструменты